Loek Feijen (1930—2013), een Nederlands voetballer
 Niels Feijen (1977), een Nederlands poolbiljarter
 Monique Feijen (1976), een Nederlands handbalspeelster
 Stef Feijen (1908-1973), een Nederlands verzetsstrijder
 Toon Feijen (1930—2012), een Nederlands voetballer

Zie ook 
 Feyen
 Fijen